Birger Larsen – calciatore danese
 Birger Larsen – regista danese
 Birger Larsen – bassista dei Grimfist